

Patronymes 

 Jean Ladrière (1921-2007), philosophe belge.
 Paul Ladrière (1927-2013), sociologue français.
 Roland Ladrière (1948- ), poète et traducteur littéraire belge.

Toponymes 

 Saint-Eugène-de-Ladrière, village du Québec

Patronyme français